Амирян — фамилия. Известные носители:

 Амирян, Арсен Минасович (1881—1918) — армянский и российский революционер.
 Амирян, Гоарик Амбарцумовна (1919—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Амирян, Роберт Паргевович (1928—2008) — армянский советский инженер-машиностроитель и государственный деятель.